Пекшинское сельское поселение — муниципальное образование в Петушинском районе Владимирской области.

Административный центр — деревня Пекша.

География 
Территория поселения расположена в восточной части района.

История 
В 1974 году центр Болдинского сельсовета был перенесен в деревню Пекша, а сельсовет переименован в Пекшинский сельсовет. В 1979 году из состава Пекшинского сельсовета выделен Болдинский сельсовет с центром в посёлке Болдино.

Пекшинское сельское поселение образовано 13 октября 2004 года в соответствии с Законом Владимирской области № 159-ОЗ. В его состав вошли территории бывших Анкудиновского, Болдинского, Ларионовского, Липненского и Пекшинского сельсоветов.

Население

Состав сельского поселения 
В состав поселения входит 57 населённых пунктов:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Пекшинского сельского поселения 

Муниципальные образования Петушинского района
Сельские поселения Владимирской области